Аланде — власна назва.

Топоніми

Аланде (річка)
 Аланде (Латвія) — село.